O Nacional de Futebol de Praia é a segunda competicao de futebol de praia de Portugal. Criado em 2015.

Nacional de Futebol de Praia 
O Nacional de Futebol de Praia é um torneio de âmbito nacional disputado em Portugal nos meses de Julho e Agosto sob a égide da Federação Portuguesa de Futebol. A competição começou em 2015 sob a égide da FPF, O vencedor é o efectivo Campeão do Nacional de Futebol de Praia. O torneio conta com duas fases distintas, com apenas alguns dias de intervalo de cada fase sob o sistema de fase de Grupos (zona Norte/zona Cento/zona Sul) e Play-off (best 4). O vencedor e finalistas ascendem a Divisão Elite.

Palmarés 

http://resultados.fpf.pt/Competition/Details?competitionId=18267&seasonId=98

http://resultados.fpf.pt/Competition/Details?competitionId=16885&seasonId=98

Futebol de praia de Portugal
P